

Codici 
 FOA  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Foula (Regno Unito)

Geografia 
 Foa  – distretto di Tonga
 La Foa  – comune della Nuova Caledonia

Persone 
 Anna Foà  – entomologa e accademica italiana
 Aristide Foà  – avvocato e antifascista italiano, di origine ebraica. 
 Arnoldo Foà  – attore, regista
 Barrett Foa – attore statunitense, interprete di Eric Beale nella serie televisiva NCIS
 Bruno Foà  – economista e accademico italiano 
 Carlo Foà  – fisiologo, patologo ed endocrinologo italiano
 Elena Recanati Foa Napolitano – dirigente d'azienda italiana sopravvissuta alla Shoah
 Emanuele Foà  – ingegnere e accademico italiano
 Lorenzo Foà  – fisico italiano
 Luciano Foà  – critico letterario italiano
 Marcello Foa  – giornalista e scrittore italiano
 Pio Foà  – medico e politico italiano
 Raffaele Foà – storico italiano
 Renzo Foa  – giornalista italiano
 Vittorio Foa  – politico, giornalista e scrittore italiano